Pryschyb (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

Siedlung städtischen Typs
 Pryschyb, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saporischschja, Rajon Mychajliwka

Dörfer
 Pryschyb (Wassylkiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka
 Pryschyb (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Pryschyb (Slowjanoserbsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk
 Pryschyb (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Pryschyb (Krementschuk), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk
 Pryschyb (Schyschaky), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky
 Pryschyb (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum

in Russland:
 Prischib (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan